Schönholz ist der Name folgender Orte:

 Berlin-Schönholz, Ortslage im Ortsteil Niederschönhausen im Bezirk Pankow
 Ortslage in der Stadt Hilden im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Ortsteil der Gemeinde Melchow im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Schönholz (Gollenberg), Wohnplatz im Ortsteil Schönholz-Neuwerder der Gemeinde Gollenberg im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Schönholz BE, Weiler der Gemeinde Rüderswil im Kanton Bern